Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1957 — семнадцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 15 ноября по 16 декабря в Вильнюсе.

Порядок проведения: 3 полуфинала (Куйбышев, Пярну и Свердловск) — по 5 призёров допускались в финал; персонально приглашены: К. Зворыкина, Л. Руденко (Е. Быкова, Л. Вольперт и О. Рубцова от участия отказались); по кандидатскому списку в финал была допущена Н. Войцик.

На протяжении всего чемпионата лидировали В. Борисенко и Зворыкина, которые разделили 1—2-е места — по 12 очков; дополнительный матч из 4 партий за звание чемпионки досрочно выиграла Борисенко — 2½ : 1½. 3-е место заняла С. Роотаре — 10½ очков. Все призёры провели чемпионат без поражений.

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ; 3 победительницы — Борисенко, Зворыкина и Роотаре завоевали право участвовать в турнире претенденток.

Примечательные партии 
О. Кацкова — Н. Войцик:
1. e4 d6 2. d4 Кf6 3. Кc3 g6 4. f3 c6 5. Сe3 Сg7 6. Фd2 Кbd7 7. 0-0-0 Фa5 8. Крb1 b5 9. Сd3 a6 10. Сh6 Сxh6 11. Фxh6 b4 12. Кce2 c5 13. Фe3 Кb6 14. e5 Сe6! 15. exf6 Фxa2+ 16. Крc1 c4 17. Сe4 d5 18. Сxg6 c3! 19. bxc3 Кc4!, и черные выиграли.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1958 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1957 год в шахматах
Спортивные соревнования в Вильнюсе
Ноябрь 1957 года
Декабрь 1957 года
1957 год в Литве
Чемпионаты СССР в 1957 году
Соревнования по шахматам в Литве